Sophie Amalie Bardenfleth er navnet på flere personer:

 Sophie Amalie Bardenfleth (1704-1760), født Bonar – dansk adelsdame
 Sophie Amalie Bardenfleth (dekanesse), født Schmettau (1810-1893) – dansk adelsdame og dekanesse